Krassa steht für:

 Peter Krassa, ein österreichischer Autor
 Chrastná (deutsch: Krassa), Gemeindeteil von Osečná